Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Майоти. У список не включені регіонально зниклі види.

Із 17 зазначених в таблиці видів, 1 є уразливим.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Майотта
Фауна Майотти
Майотта